Benedetti může znamenat:

 Arturo Benedetti Michelangeli (1920–1995) – italský klavírista
 Giovanni Benedetti (1917–2017) – italský římskokatolický kněz a emeritní biskup diecéze Foligno
 Mario Benedetti (1920–2009) – uruguayský novinář a spisovatel
 Nicola Benedetti (* 1987) – britská houslová virtuózka
 Pietro Benedetti (před rokem 1745 – po roce 1792) – italský operní sopranista